19-2 puede referirse a:
 19 de febrero, día del año en el calendario gregoriano.
 19-2, serie de televisión canadiense de 2011 en lengua francesa.
 19-2, serie de televisión canadiense de 2014, adaptación de la anterior en lengua inglesa.